Das Damendoppel der  US Open 1980 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Betty Stöve und Wendy Turnbull. Das Finale bestritten Billie Jean King und Martina Navratilova gegen Pam Shriver und Betty Stöve, das King und Navrátilová in  Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1980